Diverse sono state nella storia le azioni belliche condotte contro la città di Barcellona

Bombardamento navale su Barcellona (1704), da parte della flotta anglo-olandese dell'ammiraglio Rooke durante la guerra di successione spagnola.
Bombardamento di Barcellona (1842), da parte delle truppe reali guidate da Antonio Van Halen, contro la città sollevatasi in opposizione alla politica del reggente Espartero.
Bombardamento di Barcellona  (1843), da parte delle truppe reali guidate da Laureano Sanz, contro i sediziosi che reclamavano la fine della reggenza, la maggiore età di Isabella II e la sua incoronazione.
Bombardamenti aerei su Barcellona nel gennaio 1938, da parte dell'aviazione italiana e dell'aviazione franchista.
Bombardamenti aerei su Barcellona nel marzo 1938, da parte dell'aviazione italiana e tedesca durante la guerra civile spagnola.